Нотепек има више значења:

 Нотепек (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нотепек (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику